André César Dubois (1849-1922), homme politique français ;
 André Dubois (1906-1944), agent secret français du Special Operations Executive ;
 André Dubois (1928-), homme politique belge ;
 André Dubois (1931-2004), historien de l'art, collectionneur d'art et peintre français ;
 André Dubois (1942-), humoriste, acteur, scénariste, auteur et producteur québécois.